В соревнованиях по борьбе на летних Олимпийских играх 2020 смогут принять участие 288 спортсменов (192 мужчины и 96 женщин), которые будут соревноваться за 18 комплектов наград. Каждая страна может быть представлена не более чем одним спортсменом в каждой весовой категории (12 мужчин и 6 женщин).

Правила квалификации 
Большинство мест будет распределено на чемпионате мира 2019 года. Также большая часть квот будет распределяться на континентальных отборочных соревнованиях (Африка/Океания, Азия, Америка, Европа). Остальные квоты будут распределены по итогам мирового квалификационного турнира.
Квалификационные соревнования

Квалифицированные страны

Квалифицированные спортсмены 
Олимпийские квоты не являются именными. Каждый НОК самостоятельно выбирает спортсмена, который примет участие в летних Олимпийских играх 2020 года.

Греко-римская борьба

до 60 кг

до 67 кг

до 77 кг

до 87 кг

до 97 кг

до 130 кг

Вольная борьба

Мужчины

до 57 кг

до 65 кг

до 74 кг

до 86 кг

до 97 кг

до 125 кг

Женщины

до 50 кг

до 53 кг

до 57 кг

до 62 кг

до 68 кг

до 76 кг

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Правила квалификации 

Борьба
Квалификация